Ка́спар И́кстенс (; 5 июня 1988, Рига) — латвийский футболист, вратарь. Выступал за сборную Латвии.

Достижения 
 «Олимп»
 Финалист Кубка Латвии: 2007.
 «Сконто»
 Чемпион Латвии (1): 2010.
 Обладатель Кубка чемпионов Балтии: 2011.
 Победитель Балтийской лиги: 2011.
 «Даугава» Даугавпилс
 Чемпион Латвии (1): 2012.
 «Елгава»
 Бронзовый призёр чемпионата Латвии: 2014.
 Обладатель Кубка Латвии (2): 2014, 2015.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Латвии
Игроки сборной Латвии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Латвии по футболу
Игроки ФК «Олимп» Рига
Игроки ФК «Сконто»
Игроки ФК «Даугава» Даугавпилс
Игроки ФК «Викингур» Оулафсвик
Игроки ФК «Елгава»
Игроки ФК РФШ